Мише́нин — русская фамилия. Известные носители:

 Мишенин, Антон Сергеевич (Змей; род. 1982) — российский рэпер, участник группы «Каста».
 Мишенин, Виктор Поликарпович (1913—1990) — Герой Советского Союза.
 Мишенин, Дмитрий Олегович (род. 1972) — советский и российский журналист, художник, дизайнер.
 Мишенин, Николай Михайлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.

 Мишенина, Галина Андреевна (род. 1950) — советская гребчиха, выступала за сборную СССР по академической гребле в середине 1970-х годов.